Lo Spettatore Italiano (1858-1859), settimanale culturale pubblicato a Firenze;
 Lo Spettatore Italiano (1924), rivista letteraria pubblicata a Roma.

Pagine correlate 
Lo Spettatore